Марсаль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Марсаль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн